Аэропорт Тулуза-Бланьяк () находится на юге Франции, на северо-западе Тулузы (примерно в 7 км от центра города), к западу от тулузского пригорода Бланьяк.

В 2011 году аэропорт обслужил 6.99 млн пассажиров (6 место во Франции, 58 — в Европе).

В непосредственной близости от аэропорта расположен авиазавод, принадлежащий компании Airbus.

Авиакомпании 
По состоянию на осень 2017 года, регулярные рейсы из аэропорта совершают следующие авиакомпании:
 Aegean Airlines
 Aer Lingus
 Aigle Azur
 Air Algérie
 Air Arabia
 Air Corsica
 Air France
 Air Transat
 Alitalia
 ASL Airlines France
 BMI Régional
 British Airways
 Brussels Airlines
 EasyJet
 Eurowings
 Flybe
 HOP!
 Iberia
 Iberia Express
 Jet2.com
 KLM
 Lufthansa
 Nouvelair
 Royal Air Maroc
 Ryanair
 TAP Portugal
 TUIFly
 Tunisair
 Turkish Airlines
 Twin Jet
 Volotea
 Vueling
 Volotea

Статистика

Транспорт 
Автобусная линия связывает аэропорт с центром Тулузы, интервал движения автобусов — 20 минут. Дважды в день ходит автобус в Андорру.

Примечания

Ссылки 
 Список направлений в зимнем расписании 2012/2013

Аэропорты Франции
Транспорт Тулузы
Здания и сооружения Тулузы